Copa Galicia es una competición autonómica que se disputa en varios deportes:
Copa Galicia de Baloncesto
Copa Galicia de Balonmano
Copa Galicia de Fútbol
Copa Xunta de Galicia (y su continuación Copa Galiza de Fútbol)Copa Xunta de Galicia de fútbol sala'''